Tetrops är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1829. Tetrops ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Långhorningar
Tetrops